Le Championnat du monde de Supersport 2006 est la  du Championnat du monde de Supersport.
La saison a débuté le 25 février et s'est terminée le 8 octobre après 12 manches.

Sébastien Charpentier a remporté son deuxième titre pilote d'affilée avec un total de six courses gagnées et Honda le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants 

2006
Sport motocycliste en 2006
Supersport